

Sigle 
 Advanced Audio Coding
 Autoclaved Aerated Concrete (calcestruzzo aerato autoclavato)

Biologia molecolare
AAC – codone adenina-adenina-citosina che codifica per l'asparagina

Codici 
 AAC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di al-Arish, al-Arish (Egitto)
 aac – codice ISO 639-3 della lingua ari

Geologia 
 AAC – Argille e Arenarie glauconitiche di Catenanuova (provincia di Enna) – sintema stratigrafico della Sicilia